

Федоровська сільська рада — сільське поселення, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Федоровська сільська рада — сільське поселення, Федоровський район, Башкортостан
 Федоровська сільська рада — сільське поселення, Хайбуллінський район, Башкортостан

Див. також 
 Федорівська сільська рада